Николай Решетников:
 Решетников, Николай Михайлович (1921—1959) — Герой Советского Союза.
 Решетников, Николай Фёдорович (1923—2004) — Герой Социалистического Труда, фрезеровщик.